El término trepatroncos silbador puede referirse a tres especies de aves sudamericanas:

 trepatroncos silbador, el nombre común de Xiphorhynchus pardalotus de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología; 

 trepatroncos silbador, uno de los nombres comunes de Xiphorhynchus guttatus (en Colombia);

 trepatroncos silbador, uno de los nombres comunes de Xiphorhynchus susurrans (en Colombia).